Phoroncidia pilula (Karsch), een spinnensoort.
 Phoroncidia pilula (Simon), een junior homoniem van de vorige naam.